Shang Yang (persoon), een adviseur van de Chinese Keizer Qin
Shangyang, een fabeldier uit de Chinese cultuur